Shining (The Shining) – romanzo di Stephen King del 1977
 Shining (The Shining) – film del 1980 diretto da Stanley Kubrick
 Shining (The Shining) – miniserie televisiva del 1997
 The Shining – album di Violent J del 2009
 The Shining – album di J Dilla del 2010
 The Shining – gruppo musicale britannico